Гривистая утка () — вид водоплавающих птиц из семейства утиных.

Гривистые утки — единственный существующий на сегодняшний день представитель рода Chenonetta.

Обитают в Австралии. Предпочитают слегка заболоченную местность. Гнездятся в дуплах деревьев. В кладке 8—12 яиц.

Примечания 

Утиные
Монотипические роды птиц
Птицы Австралии
Эндемики Австралии
Животные, описанные в 1801 году